Митов (женската форма: Митова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

Личности 
 Митов
 Андон Митов (1909 – 1975) – български учен лекар, кардиолог и паразитолог
 Антон Митов (1862 – 1930) – български живописец, изкуствовед, критик и историк на изкуството
 Богдан Митов (р. 1929) – български писател
 Борис Митов (1891 – 1963) – български художник
 Виктор Митов (р. 1999) – български футболист
 Владимир Митов (1881 – 19??) – български журналист
 Георги Митов (1875 – 1900) – български художник
 Даниел Митов (р. 1977) – български политолог и политик
 Димитър Митов (1898 – 1962) – български литературен и театрален критик
 Димитър Митов (р. 1943) – български живописец
 Добромир Митов (1916 – 2001) – български футболист
 Мартин Митов (р. 1996) – български футболист
 Николай Митов (р. 1972) – български футболист и треньор
 Стоян Митов – няколко личности с това име
 Тихомир Митов (р. 1993) – български поп-певец
 Тодор Митов (1865 – 1951) – български офицер
 Тодор Митов (1836 – 1891) – български свещеник
 Тодор Митов (р. 1955) – бивш български футболист
 Тома Митов (1882 – 1908) – български революционер
 Христо Митов (р. 1985) – български футболист

 Митова
 Даринка Митова (р. 1953) – българска актриса
 Димитрина Митова-Джонова (1924 – 2015) – български историк и археолог
 Райна Иванова Радева-Митова (1898 – 1979) – българска детска писателка и преводачка

Български фамилни имена